Cuvântul „latinism” poate se referi la:
 curentul latinist — un curent lingvistic și filologic românesc care a apărut în secolul XIX
 latinismul lexical — un cuvânt sau construcție împrumutată din limba latină și încă neadaptată